Tamási Zoltán (?–?) bélyegtervező 
 Tamási Zoltán (?–) vegyészmérnök
 Tamási Zoltán (1961) színművész, rendező, író
 Tamási Zoltán (1972) labdarúgó. edző